Левру () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр (округ Шатору). Административный центр кантона Левру.

Коммуна расположена на расстоянии около 220 км к югу от Парижа, 105 км на юг от Орлеана, 20 км на север от Шатору.

Население 

Население — 2 840 человек (2007).